

Antropologia 
 Clallam - tribù di nativi americani
 Clallam - lingua nativo-americana del ceppo salish

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Clallam - contea dello Stato di Washington
 Clallam Bay - insediamento nella contea di Clallam

Altro 
 Clallam - nave passeggeri statunitense, naufragata nel 1904

Pagine di disambiguazione